Токарівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця в Україні.

 Токарівська сільська рада — Житомирська область, Новоград-Волинський район
 Токарівська сільська рада — Полтавська область, Лохвицький район
 Токарівська сільська рада — Сумська область, Сумський район
 Токарівська сільська рада — Харківська область, Дворічанський район
 Токарівська сільська рада — Харківська область, Дергачівський район
 Токарівська сільська рада — Херсонська область, Білозерський район